

Patronyme 

 Bernard Adamus (né en 1977), un auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Jan Tomasz Adamus (né en 1968), un musicien polonais.

Autres 
 Adamus Polonus (mort en 1514) est un médecin, humaniste et philosophe polonais.
 Adămuș est une commune roumaine en Transylvanie.